

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mib“ beginnt.

Mib 



Mibu 
 Mibu no Tadamine, japanischer Waka-Dichter
 Mibuchi, Tadahiko (1880–1950), japanischer Jurist